Fanny Blankers-Koen Games 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 22 maja 2016 w holenderskim Hengelo. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w lekkoatletyce
Fanny Blankers-Koen Games
2016 w Holandii